Amchitka har flere betyninger

 Amchitka (album) - Livealbum af Joni Mitchell, James Taylor og Phil Ochs
 Amchitka (ø) en ø i Aleuterne